Basrawi ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Basrawi (* 1962), deutsche Schauspielerin, Übersetzerin, Autorin
 Mohammed Said Basrawi (* 1931), saudischer Diplomat